Эммо (; ум. 17 января 1078) — граф Лоона с 1044 или 1046 года.

Биография 
Сын графа Лоона Гислеберта и его жены Луитгарды Намюрской, дочери графа Намюра Альберта I.

Упоминается с титулом comes lomensis и comitis de Los в документах 1047 и 1067 годов.

Некоторые историки считают, что он правил совместно с братом Оттоном, но преобладает мнение, что они сразу поделили отцовское наследство, и Оттону досталось графство Дюра.

Брак и дети 
Жена — Сванехильда, дочь графа Восточной Фризии (Голландии) Дирка III. Дети:
 София (ум. 1065), с 1062 жена короля Венгрии Гезы I
 Арнуль I (ум. 1125), граф Лоона
 Тьерри, сеньор Горна
 Рено

Литература 
 Jean Baerten, Het graafschap Loon (11de-14de eeuw), Assen,1969
 Souvereyns; Bijsterveld (2008), «Deel 1: De graven van Loon», Limburg — Het Oude Land van Loon
 Vanderkindere, Léon (1902), La formation territoriale des principautés belges au Moyen Age, Vol.2, Ch. 9, p. 128
 G. Souvereyns en A.J.A. Bijsterveld, ‘Deel I: De graven van Loon’, Limburg — Het Oude Land van Loon 87 (2008) 111—152
 BAERTEN J., Het graafschap Loon

Ссылки 
 http://fmg.ac/Projects/MedLands/LOTHARINGIAN%20(LOWER)%20NOBILITY.htm#_Toc790786

Графы Лоона
Правители Европы XI века
Графы Священной Римской империи XI века
Персоналии Бельгии XI века